Амо́с Ма́ркович Каш (, Санкт-Петербург, Российская империя — 4 декабря 1948, Москва, СССР, РСФСР) — офицер Русской императорской армии, военный электротехник, спортсмен: серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме по стрельбе из пистолета, участник Первой мировой войны.

Биография 
Родился а в Санкт-Петербурге. Из дворян Петербургской губернии, православного вероисповедания.

Воспитывался в 1-м кадетском корпусе (Санкт-Петербург).

1 сентября 1886 года поступил юнкером в 1-е военное Павловское училище, в августе 1888 года закончил училище по 1-му разряду с производством в подпоручики, затем обучался в Офицерском электротехническом классе, полный курс которого закончил по 1-му разряду; военный электротехник.

С апреля 1892 года — поручик, с августа 1899 — штабс-капитан (https://ria1914.info/images/f/f6/0460_0461.pdf ), с августа 1900 — капитан (со старшинством с 6 мая 1900 года, ВП от 01.08.1900 ), с ноября 1914 — подполковник (ВП от 03.11.1914).

Служил в инженерных войсках, на период 1899/1900 годов — начальник центральной станции С.-Петербургского военно-полицейского телеграфа. Автор нескольких запатентованных изобретений в области электротехники и телеграфии.

В 1912 году, будучи в чине капитана, Амос Каш участвовал в 5-х летних Олимпийских играх в Стокгольме. Серебряный призёр по стрельбе из пистолета (с 30 метров). Принимал также участие в стрельбе с 25 метров, где был на 28-м месте, а с 50 метров оказался на 46-м месте. Кроме него, в олимпийскую команду по стрельбе, завоевавшую серебряные медали, входили офицеры Войлошников Павел, Мельницкий Николай и Пантелеймонов Георгий.

Участник 2-й Всероссийской Олимпиады 1914 года в Риге.

В мае 1914 года капитан Каш, — начальник Либавского крепостного военного телеграфа, — был переведен в Кронштадтскую крепостную военно-телеграфную роту (ВП от 27.05.1914 ), затем назначен командиром 1-й Кронштадтской крепостной сапёрной роты (ВП от 03.11.1914).

Участник Первой мировой войны.  В чине подполковника служил в 26-м сапёрном батальоне, затем в штабе 5-й Армии Северного фронта. В 1917 году — полковник. За отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий, был награждён орденами Святой Анны II степени (ВП от 15.06.1915), Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 27.08.1915).

После Октябрьской революции 1917 года перешёл на службу в Красную армию РСФСР. В 1922 году принял присягу, в боевых действиях во время гражданской войны 1918—1922 годов участия не принимал.

Стал одним из первых тренеров-инструкторов советской стрелковой школы. В 1923 году выиграл чемпионат СССР по стрельбе.

После увольнения в отставку жил в Москве.

Умер в 1948 году, на 81-м году жизни.

Семья 
Был женат на Евгении Ивановне Каш (Семенович) — дочери преподавателя 1-й московской мужской гимназии Ивана Григорьевича Семеновича. Супруги имели троих детей: двух сыновей и дочь. 

 Дочь — Галина Каше (1908—1986), российский педагог-дефектолог, кандидат педагогических наук (1956).

Примечания

Ссылки 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918гг. // Каш Амос.
 Список генералам, штаб и обер-офицерам инженерных войск по старшинству в чинах (по 5 октября 1913 года) 
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам Кронштадтской крепостной военно-телеграфной роты (на 1 января 1915 года).
 Музей института коррекционной педагогики // Каше Галина Амосовна (1908—1986). Биография. Воспоминания. Фотоархив. 
 OLYMPTEKA // Амос Каш. 
  Многоборцы русской гвардии.
 
 Алла Евгеньевна Кулевская (Радомская) Наше родное. — изд. Паломник, 2010 (книга внучки А.М.Каша)

Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Электротехники Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки России (по 1917)